

Miejscowości

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Hausen am Bussen – gmina w powiecie Alb-Donau-Kreis
 Hausen am Tann – gmina w powiecie Zollernalb
 Hausen im Wiesental – gmina w powiecie Lörrach
 Hausen ob Verena – gmina w powiecie Tuttlingen

Bawaria 
 Hausen – gmina w powiecie Forchheim
 Hausen – gmina w powiecie Kelheim
 Hausen – gmina w powiecie Miltenberg
 Hausen – gmina w powiecie Rhön-Grabfeld
 Hausen bei Würzburg – gmina w powiecie Würzburg

Hesja 
 Hausen – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Hausen – dzielnica Obertshausen

Nadrenia-Palatynat 
 Hausen – gmina w powiecie Birkenfeld
 Hausen (Wied) – gmina w powiecie Neuwied

Turyngia 
 Hausen – część gminy (Ortsteil) Niederorschel w powiecie Eichsfeld

Szwajcaria 
 Hausen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg
 Hausen am Albis – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Affoltern

Osoby 
 Fryderyk von Hausen – biskup chełmiński
 Haral zur Hausen – niemiecki lekarz